Amerikai Egyesült Államok
 Oak Point (Hollywood), Florida
 Oak Point (Texas)
 Oak Point (Washington)

 Kanada
 Oak Point (Manitoba)